Маріано I (юдик Кальярі) (? — 1058) — юдик (володар) Кальярського юдикату в 1016—1058 роках.
 Маріано I (юдик Арбореї) (? — 1070) — 3-й юдик (володар) Арборейського юдикату в 1060—1070 роках.
 Маріано I (юдик Торресу) (? — 1082) — юдик (володар) Торреського юдикатів в 1073—1082 роках.